Ligue communiste révolutionnaire est un nom porté par plusieurs organisations trotskistes à travers le monde :
 Belgique : Ligue communiste révolutionnaire, nom porté par l'actuelle Gauche anticapitaliste de 2006 à 2017 ;
 Espagne : Ligue communiste révolutionnaire, active de 1971 à 1991 ;
 États-Unis : , active de 1968 aux années 1980.
 France : Ligue communiste révolutionnaire, active de 1974 à 2009 ;
 Japon :
 Ligue communiste révolutionnaire, active de 1957 à 1965 ;
 Ligue communiste révolutionnaire du Japon (Quatrième Internationale), active de 1965 à 2002 ;
 Ligue communiste révolutionnaire japonaise, fondée en 1991 ;
 Ligue communiste révolutionnaire du Japon (faction marxiste révolutionnaire), ou Kakumaru-ha, fondée en 1959 ;
 Ligue communiste révolutionnaire japonaise - Comité national, ou Chūkaku-ha, fondée en 1963 ;
 Conseil de reconstruction de la Ligue communiste révolutionnaire, fondé en 2007.
 Luxembourg : Ligue révolutionnaire communiste, ancien nom du Parti socialiste révolutionnaire, actif de 1970 à 1999 ;
 Palestine : , active durant les années 1930 et 1940 ;
 Royaume-Uni :
 , active dans les années 1970 ;
 , active de 1977 à 1998.
 Sri Lanka : Ligue communiste révolutionnaire, ancien nom du , active de 1968 à 1996 ;
 Turquie : Ligue révolutionnaire communiste de Turquie, fondée en 1979.

Voir aussi